ФК Ритерјај () је литвански фудбалски клуб из Тракаја. Тренутно се такмичи у А лиги Литваније.

Историја 
Клуб је основан 2005. године. Основан у Тракају, под именом ФК Тракај.

Године 2019. преименован је у ФК Ритерјај.

Успеси

Национални 
 A лига:
 Вицервак (2): 2015, 2016.
 Треће место (3): 2017, 2018, 2019.
 Куп Литваније:
 Финалиста (1): 2016.
 Суперкуп Литваније:
 Финалиста (2): 2016, 2017.

Сезоны (2010.—...)

Референце

Спољашње везе 

 
 ФК Ритерјај alyga.lt

Ритерјај